Николай Чудотворец
 Святитель Николай (пароход-музей)
 Святитель Николай (подводная лодка)
 Б-445 «Святитель Николай Чудотворец»

См. также
 Святой Николай (значения)